

Kvalificerede hold

Kockout-fasen

Kvartfinalerne

Japan mod Egypten

Mexico mod Senegal

Brasilien mod Honduras

Storbritannien mod Sydkorea

Semifinaler

Mexico mod Japan

Sydkorea mod Brasilien

Bronzemedalje-kampen

Sydkorea mod Japan

Guldmedalje-kampen

Brasilien mod Mexico

Kilder 

Mændenes turnering - Slutspil